Minimasgali kan verwijzen naar:
 Minimasgali (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven
 Minimasgali (Faafu-atol), een eiland van het Faafu-atol, Maldiven